Molis ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Molis (1905–1977), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Markus Molis (* 1966), deutscher Biologe, Ökologe und Hochschullehrer

Molis ist der Name folgender Orte:
 Molis, historische Bezeichnung von Maules, Ortschaft in der Gemeinde Sâles im Kanton Freiburg, Schweiz

Siehe auch:
 Mollis